Los panpulmonados (Panpulmonata) son un clado taxonómico de los caracoles y babosas en el clado Heterobranchia dentro del clado Euthyneura.

Panpulmonata se estableció como un nuevo taxón por Jörger en octubre de 2010.

El significado científico de la denominación de "Pulmonata" y la correspondiente función principal de los animales que se "respiran aire" no son aplicables a los grupos de la Acochlidia, Sacoglossa y Pyramidelloidea, sino también de los taxa tradicionales pulmonados como Siphonarioidea o Hygrophila. El término Panpulmonata ha sido elegido por Jörger para la continuidad en la terminología.

Panpulmonata está conformado por
 Siphonarioidea
 Sacoglossa
 Glacidorbidae
 Amphiboloidea
 Pyramidelloidea
 Hygrophila
 Acochlidiacea (Acochlidia)
 Eupulmonata: Stylommatophora, Systellommatophora, Ellobioidea, Otinoidea, Trimusculus.

Cladograma

Referencias

Enlaces externos